Suda, település a kora ókori Mezopotámiában
 Szuda-lexikon (Suda, Szúda)